Hetman wielki koronny
 Hetman wielki litewski